Ридесхајм може бити:

 Ридесхајм (Нае), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Ридесхајм ам Рајн, град у округу Рајнгау-Таунус, у њемачкој покрајини Хесен.